Sheshonq, o anche Shoshenq o Shoshenk, può riferirsi a vari personaggi vissuti nell'antico Egitto:

XXII dinastia egizia
Sheshonq il Vecchio – "Grande Capo dei Mashuash" ed antenato della dinastia
Sheshonq I (Hedjkheperra-setepenra) – faraone, quasi certamente da identificare col biblico Shishak
Sheshonq C – Primo Profeta di Amon, secondo alcuni da identificare con Sheshonq II
Sheshonq II (Heqakheperra-setepenra) – faraone
Sheshonq IIb (Tutkheperra-setepenamon) – faraone
Sheshonq III (Usermaatra-setepenra) – faraone
Sheshonq IV (Hedjkheperra-setepenra) – faraone
Sheshonq V (Aakheperra) – faraone

XXIII dinastia
Sheshonq VI (Usermaatra-meriamon) – presunto faraone (noto prima del 1993 come Sheshonq IV)
Sheshonq VII (Uasenetenra-setepenra) – presunto faraone (noto prima del 1993 come Sheshonq VI)